Sergei Dragunov (del ruso: Сергей Драгунов; del japonés: セルゲイ・ドラグノフ (Sergei Doragunofu) es un personaje ficticio Ruso de la serie de videojuegos Tekken.

Historia 
No se sabe absolutamente nada acerca de los orígenes de Dragunov, ya que hace su primera aparición en el juego Tekken 5: Dark Resurrection, el cual tampoco es una secuela propiamente dicha de la saga Tekken. En su estilo de lucha emplea brutales ganchos, violentas y variadas llaves sin escape, y técnicas basadas en el sambo ruso. Aunque es un personaje recién aparecido en Tekken, se reconoce por sus rápidos ganchos, llaves y el gran reparto de variabilidad de ataques que son cambiados entre estos ganchos, siendo un buen inicio de esta prominente figura militar en el elenco de personajes de Tekken.

Personalidad 
Dragunov es frío, calculador y totalmente impasible cuando lucha contra sus oponentes. Aparte de unas pocas líneas de diálogo, Dragunov es un mudo electivo, apenas pronuncia una sola palabra a lo largo de toda la serie, lo que tiende a molestar, confundir o inquietar a otros personajes. Sirve a su patria con la máxima diligencia y sigue fielmente las órdenes cuando se le dan. También le gusta cantar como pasatiempo, como se ve en una de sus animaciones de victoria donde tarareaba después de derrotar a su oponente.

A pesar de no ser necesariamente malvado, Dragunov es muy estoico e ilegible. Muestra poco interés en socializar con otros y solo se enfoca en la misión que tiene entre manos. No muestra piedad hacia sus enemigos u oponentes y si se le provoca lo suficiente, los matará si están poniendo en peligro la misión. Debido a estas cualidades, incluso sus aliados tienden a sentirse intimidados por su presencia.

Apariencia física
Sergei es un hombre Albino, con el cabello negro recogido, es de estatura muy alta y de anatomía musculosa, lleva el cuerpo con cicatrices.

Tekken 5: Dark Resurrection 
En una tierra helada plagada de tundras, un equipo de investigación de la Federación Rusa descubre bajo tierra un anómalo artefacto que se hallaba en permafrost. Extrañados, los investigadores llaman a las fuerzas especiales Spetsnaz, los cuales trasladan el artefacto a unos laboratorios de investigación en el más absoluto secreto.

Sergei Dragunov, miembro de los Spetsnaz y conocido como El Ángel Blanco de la Muerte por sus proezas en el campo de batalla, recibe la misión de participar en el V Torneo del Rey del Puño de Acero para encontrar a un ser que podría estar relacionaco con el artefacto descubierto.

Tekken 6 
Dragunov había recibido la misión de capturar al espécimen conocido como Devil Jin en el pasado torneo. Sin embargo, no consiguió localizarlo.

Dragunov volvió a Rusia, donde descubrió que su patria se hallaba sumida en el caos civil y desórdenes provocados por las acciones encubiertas de la Mishima Zaibatsu, que había declarado una guerra de conquista por todo el globo. Al oír que se convoca el VI Torneo del Rey del Puño de Acero, el gobierno ruso le encarga a Dragunov inscribirse con el objetivo de eliminar a Jin Kazama, el líder de la Mishima Zaibatsu.

Modo campaña de Tekken 6 y su relación con otros personajes 

En el modo Campaña "No Canónico"  de Sergei, él es perfectamente capaz de hablar a tal punto de que su compañero de este modo Alisa Bosconovitch se sorprende al escuchar su voz por primera vez.

La primera palabra que Dragunov dice es "Insignificante" esto lo dice al inicio del escenario campaña de Raven antes de iniciar el camino por lo que alisa queda sorprendida. Durante el modo campaña Dragunov habla un poco más. 
Llega a un punto en que Kazuya Mishima logra reconocerlo exclamando éste "Bueno, si no es el mismísimo Ángel Blanco de la Muerte" a lo que Dragunov le responde que el Será Eliminado 

En el modo Campaña de Raven al llegar al escenario de Dragunov este le preguntará a Dragunov que ¿Qué esta haciendo aquí en Ángel Blanco de la Muerte? a lo que Dragunov le responde que Le Hará nueva cicatrices en esa cara tan fea. Dando a entrever que la cicatriz en forma de X que Raven posee pudo haber sido propinada por Dragunov de igual manera la cicatrices que Dragunov posee en todo el cuerpo fueron propiciadas por el mismo Raven. Aunque nada esta confirmado oficialmente.

Tekken 7 
Sergei Dragunov entró al Torneo del Rey del Puño de Hierro bajo órdenes de su Ejército. En el área designada para su primera pelea, una mujer se apareció frente a él. Había algo extrañamente familiar en ella...

A Dragunov no le tomó mucho tiempo averiguar quién era, y no desperdició ni un instante en prepararse para el combate.

Estilo de lucha 
El estilo de pelea de Dragunov es el arte marcial sambo de origen ruso. Específicamente, la especialidad de Dragunov es el "combat sambo". El "combat sambo" es considerado un arte marcial mixta puesto que está compuesto por diversas técnicas de "striking", es decir, técnicas de golpeo con puños, patadas, codazos, rodillazos etc. y fundamentalmente técnicas de "grappling" con llaves, proyecciones, todo tipo de derribos, luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y técnicas que permiten luxar articulaciones y fracturar huesos. Dragunov es un personaje muy dinámico. Sus combinaciones de técnicas pueden terminar en proyeccines o golpes que confunden a los oponentes.

Curiosidades 
 Su apellido está basado en el de Yevgueni Dragunov, el creador del fusil de francotirador SVD Dragunov.
 Su cara recuerda a la de Till Lindemann, vocalista del grupo Rammstein.
 Dragunov puede ser personalizado para parecerse al Joker de DC Comics, a Eduardo Manostijeras de la película de Tim Burton, a M. Bison de la saga Street Fighter y a Sub-Zero de la saga Mortal Kombat.
A pesar de haber decidido ser mudo voluntariamente, Dragunov es perfectamente capaz de hablar y lo ha demostrado en el modo campaña de Tekken 6 a pesar de que su voz no se escuché además de eso canta y tararea en sus ratos libres. 
 La única ocasión en la que Dragunov habla es en su propio modo campaña y en el Modo Campaña de Raven en Tekken 6. Se insinúa que Raven y Dragunov tienen algún tipo de rivalidad personal entre agencias de Inteligencia.
 Dragunov y su compañera de Tekken, Nina, parecen compartir algunas similitudes en la personalidad. Ambos son fríos y sin emociones y siempre consideran que la misión es la principal prioridad.
 Dragunov es uno de los dos personajes que trabajan para el gobierno en lugar de una empresa privada. El otro es Lei Wulong .
 Dragunov se parece al cantante de rock y Metal Industrial estadounidense Brian Hugh Warner Más Conocido como Marilyn Manson sin el maquillaje.

Referencias 

 
 

Personajes de Tekken
Personajes masculinos en videojuegos
Rusos ficticios
Militares ficticios